Хью Биго () — имя собственное.
 Хью Биго, 3-й граф Норфолк (около 1182—1225).
 Хью Биго, юстициарий Англии (около 1211—1266).